Yenifakılı (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Yenifakılı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yenifakılı